San José de Saguaz peut désigner :

Toponymes

San José de Saguaz : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa ;
 San José de Saguaz : capitale de la paroisse civile de San José de Saguaz de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme